Talay ist der Familienname folgender Personen:

 İstemihan Talay (* 1945), türkischer Politiker und Wissenschaftler
 Shabo Talay (* 1968), deutscher Orientalist und Semitist
 Türkiz Talay (* 1974), deutsche Schauspielerin türkischer Abstammung
 Ufuk Talay (* 1976), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Talaj